Die Thai Premier League Division 1 2009 war die zweithöchste Spielklasse im thailändischen Fußball. Sie wird in der Spielsaison 2009 mit 16 Mannschaften ausgetragen.

Zu den etablierten kamen folgende Mannschaften als Absteiger aus der Thai Premier League hinzu:

 FC Customs Department
 FC Royal Thai Army

Der Dritte Absteiger, der FC Bangkok Bank, meldete sich zum Ende der Saison 2008 vom Spielbetrieb ab. Das war eine Folge der Ligareform, nach der jeder Verein der Thai Premier League zur Saison 2009, also Erste und Zweite Liga, eine eingetragene Gesellschaft sein muss. Banken ist die nicht erlaubt.

Die Royal Thai Police, benannte sich in Police United um, und der FC Thai Airways zog in die Provinz Chonburi um, nach Ban Bueng. Dadurch erhielt der Klub den Zusatz Ban Bueng und nennt sich FC Thai Airways-Ban Bueng.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Stand Saisonende 2009

TOP Torschützen 
Stand Saisonende

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009